Олешня — фамилия а также название географических объектов.
 Олешня, Сергей Николаевич (род. 1956) — советский и российский скульптор, академик Российской академии художеств.

Топоним

Россия 
 Олешня — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Олешня — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Олешня — бывшее название деревни Алёшино в Пушкинском районе Московской области.

Украина 
 Олешня — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Олешня — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Олешня — село в Репкинском районе Черниговской области.

Гидроним 
 Олешня — река в Тверской и Ярославской областях России, приток Сити.
 Олешня — река в Могилёвской области Белоруссии и Брянской области России, приток Беседи.
 Олешня — река, приток Влои.
 Олешня — река в Ленинградской области России, приток Влои.
 Олешня — река в Сумской области Украины, приток Ворсклы.
 Олешня — река в Новгородской области России, приток Полы.
 Олешня — река в Сумской области Украины, приток Псёла.
 Олешня — река в Новгородской области России, приток Холовы.
 Олешня — река в Калужской области России, приток Свотицы.
 Олешня — река в Курской области России, приток Суджы.

См. также